Miasta w USA:
 Hiles – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
 Hiles – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Hiles (ang. Hiles Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
 Hiles (ang. Hiles Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood